

Patronyme
 Constant Dutilleux, (1807-1865) est un peintre, dessinateur et graveur français du .
 Henri Dutilleux, (1916-2013), est un compositeur français.
 Jean-Pierre Dutilleux, (1949- ), est un réalisateur et écrivain belge.

Musique
 Le Concours Dutilleux est un concours international de composition.

Homonymie
Homonymie de patronyme